The International 2013 war die dritte Ausgabe des jährlichen Dota 2 E-Sport Turniers The International. Es begann am 2. August 2013 und endete am 11. August 2013. Wie im Vorjahr wurde es in der KeyArena in Seattle gespielt. Das ausgeschüttete Preisgeld dieses Jahr betrug $2,874,380, davon gingen $1,437,190 an den Sieger. Damit brach es den Rekord für das höchste ausgeschüttete Preisgeld bei einem E-Sport-Turnier. Dieser Rekord wurde erst ein Jahr später vom Nachfolger The International 2014 gebrochen. Es gewann das schwedische Team Alliance, nachdem es den Sieger von 2011 Natus Vincere mit 3:2 im Finale besiegte.

Hintergrund und Format 
Dieses Jahr wurde erstmals ein sogenanntes Kompendium herausgebracht. Dies war ein virtuelles Buch, welches sich Spieler kaufen konnten. 25 % der Einnahmen wurden dem Preisgeld hinzugefügt  ($1,600,000 davon wurden von Valve bereitgestellt).

Kleinere Änderungen wurden im Format vorgenommen. So wurden nur 13 Teams eingeladen. Wie im Vorjahr qualifizierten sich zwei Teams durch zwei Qualifikationsturniere (West und Ost). Die jeweils Zweitplatzierten der Qualifikationen spielten in einem Wildcard-Match im Best-of-5 Format den 16. Teilnehmer aus. Außerdem wurde nun zusätzlich die vierte Runde des Unteren Brackets im Best-of-3 ausgetragen.

Teams

Voreingeladene Teams 
  (Amtierender Meister)
  (Eigentlich wurde LGD eingeladen aber aufgrund von änderungen im Lineup mussten sie sich erst Qualifizieren.)
 
 
 
 
  (Meister 2011)

Qualifizierte Teams

Wild Card Teilnehmer

Wild Card Match

Gruppenphase 

Die Gruppenphase wurde wie im Vorjahr Online eine Woche vor dem Hauptevent ausgetragen.

Gruppe A 

*Da LGD und Dignitas beide 8:6 standen war ein Entscheidungsmatch notwendig.

Gruppe B

Hauptevent

Oberes Bracket

Unteres Bracket

Finale 

Die Serie zwischen Alliance und Natus Vincere entschied sich im 5. und letzten Spiel. Es ist die einzige Finalserie in der Geschichte des Internationals, welche bis ins 5. Spiel ging. Es wird mittlerweile von vielen Fans als "das beste Dota2 Pro-Game aller Zeiten" gewertet.

Preisgeld

Quellen 
 Daten zum The International 2013 auf Liquipedia

Einzelnachweise 

E-Sport-Veranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Seattle